Альбрехт II — король Німеччини
 Альбрехт II — герцог Австрії
 Альбрехт II — герцог Баварії
 Альбрехт II — герцог Саксонії
 Альбрехт II — маркграф Бранденбургу
 Альбрехт II — маркграф Мейсену